Connector (aplicació informàtica), extensió d'un programa informàtic 
 Connector elèctric, dispositiu per interconnectar circuits elèctrics 
 Connector mècanic, dispositiu per a interconnectar dos o més elements, tubs, etc.
 Connector textual, marcador que serveix per estructurar un text que uneixen parts del missatge i estableixen una relació lògica entre elles
 Connector o sòcol de CPU, sistema electromecànic de suport i connexió elèctrica, instal·lat a la placa mare, que s'usa per a fixar i connectar un microprocessador